Black Album est le titre de plusieurs œuvres :

Album

Black Album 
 , album d'Akhenaton sorti le  ;
 , album de Furax sorti le  ;
 , album du groupe Lunatic sorti en 2006 ;
 Black Album, album secret de Nekfeu jamais sorti jusqu'alors, mais dévoilé par le label Y&W de l'époque.

The Black Album 
 , album de NON sorti en 1977 ;
 The Black Album, album pirate des Rolling Stones sorti en 1979 ;
 , album du groupe The Damned sorti en  ;
 The Black Album, album de Prince sorti le  ;
 The Black Album, album de Jay-Z sorti le  ;
 The Black Album, compilation du groupe The Dandy Warhols sortie le  ;
 The Black Album, album de Lee « Scratch » Perry sorti en octobre 2018.

Surnoms d'albums 
 The Black Album surnom de , album de Planxty sorti le  ;
 The Black Album surnom de , album de  sorti le  ;
 The Black Album surnom de Kino, album de Kino sorti le  ;
 The Black Album surnom de Metallica, album de Metallica sorti le  ;
 The Black Album surnom de , album de No I.D. sorti le .